Nadzy (film 1993) − brytyjska tragikomedia w reżyserii Mike’a Leigh
 Nadzy (film 2002) − niemiecka tragikomedia w reżyserii Doris Dörrie